Эвкали́пт () — обширный род вечнозелёных древесных растений (деревьев и кустарников) семейства .

Название 
Научное латинское название рода было предложено в 1788 году французским ботаником Шарлем Луи Леритье де Брютелем, образовано от :  — хорошо, благо,  — скрывать, по бутонам, скрытым под чашелистиками.

Русские названия эвкалипта — каме́дистое де́рево, ди́вное де́рево.

Ботаническое описание

Морфология 

Вечнозелёные кустарники или деревья высотой до 100 метров Ствол прямой или искривлённый, часто покрыт выделениями камеди, называемой ки́но. Крона разнообразная — широко пирамидальная, яйцевидная, почти шатровидная, плакучая и ряд других форм.

По строению коры различают следующие группы:
 гладкокорые (камедные деревья) — кора ствола почти до основания и на крупных ветвях гладкая, корковый слой спадает лентами или кусками;
 волокнистокорые — корковый слой толстый, коричневый, волокнистый, сохраняется на стволе и крупных ветвях;
 железнокорые (бородчатокорые) — корковый слой толстый, твёрдый, хрупкий, с глубокими бороздами, сохраняется на стволе и крупных ветвях;
 чешуйчатокорые — корковый слой прорезан бороздками, снаружи чешуйчатый, сохраняется на стволе и, обыкновенно, на крупных ветвях;
 перечномятные — корковый слой, отчасти, сходен с чешуйчатым корковым слоем, но более волокнистый и сильнее бороздчатый, снаружи большей частью серый;
 складчатокорые — ствол со складками чешуйчатого коркового слоя.

Листовая пластинка стоит ребром, она расположена из-за скручивания черешка в одной плоскости с ветвью, вследствие чего деревья почти не дают тени. Листья почти у всех видов гетерофильные и проходят, обыкновенно, три стадии развития: молодые листья, промежуточные и взрослые. У некоторых видов переход от молодых листьев к взрослым не очень выражен и происходит довольно быстро. У других видов молодые и промежуточные листья сохраняются в течение долгого периода (до нескольких лет). Молодые листья супротивные, сидячие, часто стеблеобъёмлющие или черешковые, сердцевидные, яйцевидные, продолговатые, круглые, или ланцетные, зелёные, реже сизые. Промежуточные — супротивные или очерёдные, сидячие или черешковые, в сравнении с молодыми, более крупные и более грубого строения, более или менее отличные от них по форме и окраске. Взрослые листья очерёдные, черешковые, яйцевидные, ланцетные, часто серповидно изогнутые, заострённые, зелёные, сизые или сизоватые. Эвкалипт в Австралии является компасным растением: листья расположены своей плоскостью по меридиану, края (грани) их обращаются на север и юг, а плоскости на восток и запад.

Цветки — правильные, обоеполые, сидячие или на ножках, собраны в пазушные зонтики или верхушечные метёлковидные или щитковидные соцветия. Трубка чашечки колокольчатая, кувшинчатая, полуцилиндрическая или обратно коническая, при основании сросшаяся с завязью, цельная, гладкая или ребристая, иногда с четырьмя мелкими зубцами; зев трубочки прикрыт полусферической, конической или удлинённой крышечкой, прикрывающей тычинки в бутоне и сбрасывающейся при распускании цветков, эта крышечка образуется в результате срастания лепестков, большей частью утолщённая, реже тонкая, мясистая или деревянистая. Тычинки многочисленные, в двух или нескольких неправильных кругах, свободные или редко при самом основании спаянные в четыре пучка; нити обыкновенно белые, реже жёлтые, розовые или малиновые; пыльники с параллельными или у вершины сросшимися гнёздами, открывающимися продольными щелями или верхушечными порами; связник неясный или расширенный; желёзка шаровидная или яйцевидная, расположена с задней стороны или на верхушке пыльника; пыльцевые зёрна тетраэдрические, голые. Завязь нижняя, выпуклая или коническая, 2—7-гнёздная, с многочисленными семяпочками в каждом гнезде, размещённые в два — четыре ряда; столбик простой, шиловидный или слегка булавовидный; рыльце головчатое или срезанное.

Плод — коробочка, большей частью гладкая, реже бороздчатая, ребристая или бугорчатая, состоящая из более-менее разросшейся, усечённой, деревянистой, трубки цветоложа, открывающаяся на вершине расходящимися створками по числу гнёзд. Семена большей частью недоразвитые, полноценные по одному, реже по несколько в гнезде, яйцевидные или круглые, сплющенные или различно угловатые, иногда с крылышками, большей частью с чёрной, гладкой или ребристой оболочкой. Недоразвитые значительно меньше, большей частью бледно-коричневые. Зародыш с двумя широкими, сердцевидными или лопастными семядолями, прикрывающими прямой корешок.

Цветение и плодоношение 
Цвести эвкалипт начинает, в зависимости от вида, с 2—10 лет. Цветочные почки возникают в конце весны — начале лета, у одних видов — на концах побегов прошлого года или предыдущего сезона роста, у других — в нижней части побегов прироста текущего года, или осенью на концах побегов летнего прироста. От момента появления бутонов до их раскрывания проходит от трёх месяцев до двух лет. Цветение растений, в зависимости от вида, приходится на разные сезоны года; в пределах вида цветение может быть нерегулярным или более-менее правильным, но основное количество растений цветёт в определённый сезон.

Эвкалипты — перекрёстноопыляемые растения, в естественных условиях дающие ряд гибридов.

Созревание плодов длится один год. Выход семян, в зависимости от вида, составляет от 2 до 17 % от веса плодов. Недозрелые семена составляют 80—85 % от общего количества. Семена сохраняют всхожесть до 10 лет, в исключительных случаях до 40—50 лет, всхожесть колеблется от 2 до 96 %. В одном килограмме содержится от 500 000 до 2 500 000 семян; средний вес 1000 семян составляет от 0,3 до 20 грамм.

Распространение 
Большая часть видов произрастает в австралийской зоогеографической области (лесах Австралии, Новой Зеландии и Тасмании), образуя своеобразные леса ( всех деревьев леса); несколько видов найдены в Новой Гвинее и Индонезии; один вид встречается на Филиппинах. Только 15 видов растут за пределами Австралии, и только девять происходят не из Австралии. Эвкалипт радужный — единственный вид, в диком виде произрастающий в Северном полушарии.

В настоящее время это растение разводится во многих странах не ради приписываемой ему способности обеззараживать воздух, но ради его быстрого роста и способности осушать болотистые местности. Эвкалипт можно встретить в сырых, болотистых местах Южной Франции, Испании, Португалии, Греции, Израиля, Индии, Саудовской Аравии, в Южной и Северной Америках, в Северной и Южной Африке, на Кубе, в Абхазии, Южном берегу Крыма и в других местах.

Помимо Южного берега Крыма, эвкалипты выживают также и в климате Сочи. Впервые они были там высажены С. Ю. Соколовым в рамках многолетней борьбы с малярией. Затем по распоряжению Академии наук СССР от 8 апреля 1950 года в Сочинском дендрарии был заложен экспериментальный участок мировой коллекции эвкалипта. В роще было высажено более 700 саженцев 70 видов эвкалипта. После суровых зим 1963 и последующих годов в роще осталось около 20 деревьев. Они являются гибридами в 4-м поколении, потому их можно считать самыми адаптированными для климата Сочи.

На территории России ископаемые остатки вида  были обнаружены в верхнемеловых отложениях в районе реки Чулым. На территории Украины ископаемые остатки вида  найдены в палеогеновых отложениях в верхнем течении Днепра (Екатеринополье).

Экология

Естественные условия произрастания 
Эвкалипты — растения тёплого тропического или субтропического климата; ряд видов из умеренно холодных, горных субтропических областей. В роду имеются как теплолюбивые виды, не выдерживающие минусовой температуры, так и виды, выдерживающие понижение температуры от −1 до −14 °C. В высокогорных районах встречаются виды, выдерживающие морозы от −20 до −24 °C.

Эвкалипты относят к жестколистным (ксерофильным) растениям, образующим влажные или сухие жестколистные леса. На родине растут в местностях с годовыми осадками от 200—250 до 4000 мм в год. Распространены во влажных лесных и сухих (степи, саванны, пустыни) областях.

Они произрастают на красных и бурых глинистых и песчаных почвах, на подзолистых желтозёмах, на каштановых, торфяных и других видах почв. На слишком влажных или заболоченных почвах совсем не растут, хотя отдельные виды могут выдерживать почти ежегодное временное затопление. Многие виды не переносят засоления и высокое содержание извести в почве.

Встречаются на низменностях, склонах гор, в ущельях, на обрывах.

Весьма светолюбивые растения — под пологом других деревьев не растут и длительного затемнения не выдерживают.

Онтогенез 
Эвкалипты отличаются быстротой роста — к концу первого года высота растений достигает 1,5—2 м, к трём годам — 6—8 (до 10) м, к десяти годам высота растения достигает 20—25 м при диаметре ствола 25—30 см. Быстрый рост характерен для первых 10—15 лет жизни, когда прирост высоты сильно превышает прирост диаметра ствола, в последующие годы прирост высоты снижается, но увеличивается прирост ствола. Быстрота роста обусловливается мощным развитием корневой системы и беспрерывным ростом в благоприятных условиях. В культуре в условиях юга Европы через 9 лет после посадки деревья вида  достигают высоты в 20 м и диаметра ствола в 1 м. Вследствие такого роста и в связи с сильным испарением листьями влаги, эвкалиптам приписывают способность быстро осушать заболоченные почвы.

Растения обладают большой порослевой способностью — погибшая надземная часть дерева восстанавливается путём развития порослевых побегов. Восстановление утраченных частей дерева происходит за счёт вторичной меристемы (каллюсной ткани), которая образуется при каждом повреждении или закладывается у основания ветвей в виде древесных бугорков и сохраняется в течение нескольких лет.

Культивирование 
Размножают эвкалипты семенами, которые высеивают осенью — зимой в парники и теплицы. При температуре 18—20 °C семена прорастают на 5—7-й день, при появлении первых листочков растения пикируют, а при достижении высоты в 25—30 см высаживают на постоянное место.

Вегетативно эвкалипты можно размножать черенками, взятыми с молодых деревьев.

Химический состав растений 
Листья эвкалипта содержат от 0,3 до 4,5 % эфирного (эвкалиптового) масла, основной компонент которого — цинеол (до 80 %), а также дубильные вещества, галлотанины, кумаровая и коричная кислоты.

Состав эфирного масла очень сложен и включает до сорока компонентов.

Значение и применение 
Древесина обычно плотная и твёрдая; почти белая, желтоватая, сероватая или коричневая; идёт на постройку судов, на шпалы, на рукояти для инструментов (топорища и т. п.) и производство бумаги. В Австралии 1 га полновозрастного леса даёт в среднем 1350 м³ древесины, в редких случаях до 8400 м³. В качестве строевого леса 60—70 видов эвкалипта имеют экономическое значение.

Кора многих видов эвкалипта содержит дубильные вещества, при этом в промышленных масштабах используется небольшое количество видов, содержащих в коре 25—75 % дубильных веществ. Кора идёт также на производство бумаги.

Медицинское значение имеют три вида: , , . Из них получают несколько видов лекарственного сырья: лист эвкалипта (); лист эвкалипта прутовидного (), брикет листа эвкалипта (). Листья всех видов используют для получения масла эвкалиптового (). Листья, сформировавшиеся в данном сезоне, собирают не раньше ноября, зимовавшие — в любое время года. Листья каждого вида собирают отдельно. Сушат в хорошо вентилируемых помещениях или в сушилках при температуре не выше 40 °C. Листья, применяемые в виде настойки и в форме настоя, и масло обладают антисептическими свойствами. Масло применяют для ингаляций, полосканий, как отвлекающее при невралгиях, ревматизме, люмбаго; оно входит в состав мазей для заживления ран. Используют при лёгочных заболеваниях, в противокашлевых средствах.

В банных процедурах веники из эвкалипта применяются как составные (с берёзой, дубом, можжевельником и т. д.), так и чисто эвкалиптовые, которые чаще применяют на Кавказе. В процессе парения происходит вдыхание паров и воздействие эфирных масел на кожу, что в совокупности очень благоприятно сказывается на организме человека. Листья эвкалипта содержат от 1 до 3 процентов эфирного масла, с чем связаны его лечебные свойства. Особенно он хорош при насморке, болях в горле. В парной его прижимают к лицу и дышат 4—5 минут носом. Но у него есть и недостатки: у эвкалиптового веника ветки слишком тонкие, гибкие, а листья длинные. Им трудно «управлять» во время постегивания.

В разных странах масло эвкалиптовое и цинеол употребляют как инсектицидное и отпугивающее насекомых. Лист эвкалипта шаровидного входит в бактерицидный препарат «Хлорофиллипт».

Листья, кора и эфирное масло употребляются против лихорадки, в Италии особый эвкалиптовый ликёр употребляется как средство для профилактики перемежающейся лихорадки. Эфирное масло обладает дезинфицирующими свойствами и употребляется иногда при лечении болезней половых органов.

Почти все виды эвкалипта богаты красным, острым, жгучим соком, идущим в сухом виде в продажу под именем австралийского кино (Botany-Bai-Kino, Kino Novae Hollandiae, Gummi Kino australe).

  — в Новой Зеландии даёт красное камедистое дерево;
  — синее камедистое дерево.
 На листьях эвкалипта прутовидного с декабря по март появляется особый сахаристый выпот, новоголландская или австралийская манна (, вещество слизистой консистенции и сладковатого вкуса), которая собирается в сухое время года туземцами и потребляется ими как лакомство.
 Другой род манны, лерп, появляется на листьях ,  и Eucalyptus resinifera (в Австралии и Тасмании) вследствие уколов насекомых (Tettigoia australis и видов Psylla).

Таксономия 
 Sertum Anglicum 18. 1788

Синонимы 
 , nom. inval.

Классификация

Некоторые виды 

Существует более 820 видов Эвкалипта. Некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Миртовые
Флора Австралии и Океании
Компасные растения